

Aviazione 
 Century Series – famiglia degli aerei da caccia supersonici di prima generazione dell'USAF

Cinema
 Century Film – casa di produzione cinematografica (1916-1929)

Geografia 
 Century – città della Florida

Musica
 Century Media Records – etichetta discografica
 Neal Century – musicista britannico

Altro 
 Century – nel gioco del cricket, il raggiungimento di 100 runs da parte di un battitore in un solo innings
 Century – personaggio della Marvel Comics, apparso anche nella serie animata del 1994 Iron Man
 Century – saga fantasy creata da Pierdomenico Baccalario
 Century Ltd – immaginaria fabbrica abbandonata che appare nelle serie a fumetti Disney Italia PK² e PK - Pikappa.
 Century Autobus – pullman 2 o 3 assi Scania